Een verkeersweg:
N593 (België)
N593 (Frankrijk)
N593 (Nederland), zie Provinciale weg 593